Польский легион в Португалии () — польская воинская часть, сформирована в Португалии во время гражданской войны 1828—1834 годов.

Легион формировал генерал Юзеф Бем, из числа польских эмигрантов, проживавших во Франции. Он намеревался выступить на стороне Педру I.

В связи с тем, что польская демократическая среда была против пролития польской крови за чужое дело, Бем набрал немного желающих. Поляки не принимали участия в боевых действиях, так как после занятия Лиссабона Педру I разорвал с ними договор. Самого же Бема, который протестовал против этого, арестовали.

См. также 
 Польский легион в Турции

Источники 
 

История Польши
История Португалии
Португалия
Польские легионы